Лычковецкий сельский совет () — входит в состав
Гусятинского района 
Тернопольской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Лычковцы.

Населённые пункты совета 
 
 с. Лычковцы 
 с. Трибуховцы

Примечания